Астафий — один из вариантов мужского имени Евстафий. Известные носители:

 Астафий Дашков (1470—1536) — казацкий атаман
 Долгополов, Астафий Трифонович (1725—1797 или 1800) — мошенник и политический авантюрист времён пугачёвщины
 Пашнин, Астафий Фёдорович (1907—1983) — шахтёр Челябинского угольного бассейна